Pont del Solà (Monistrol de Calders), infraestructura al terme de Monistrol de Calders (el Moianès)  
 Pont del Solà (Sant Joan de les Abadesses), infraestructura al terme de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) per on passava el ferrocarril de la línia de Ripoll a Sant Joan 
 Pont del Solà (Sant Quirze Safaja), infraestructura al terme municipal de Sant Quirze Safaja (el Moianès)